La Campana bezeichnet:

 La Campana (Sevilla), ein Municipio in der Provinz Sevilla, Spanien
 La Campana (Saladillo), eine Ortschaft im Partido Saladillo, Buenos Aires in Argentinien
 La Campana (Colima), eine Ausgrabungsstätte im mexikanischen Bundesstaat Colima
 Cerro La Campana, ein Berg in Chile
 Nationalpark La Campana in Chile

Siehe auch:
 Campana